Gambino peut désigner :
 Carlo Gambino (1902-1976), criminel italien ;
 Domenico Gambino (1890-1968), acteur, scénariste et réalisateur italien ;
 Giorgio Gambino (?-?), footballeur italien ;
 Raffaello Gambino (1928-1989), joueur italien de water-polo.
 Childish Gambino (1983-), acteur et rappeur américain